Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы. МАНИВЭЛ является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).

История 

Совет Европы был одной из первых международных организаций, которая сделала в своей работе акцент на меры противодействия отмыванию денег в целях защиты демократии и закона.

В 1977 году Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы принял решение об учреждении комитета экспертов для изучения «серьёзных проблем, возникающих во многих странах в результате незаконного перемещения денежных средств, полученных преступным путём, которые зачастую используются для совершения дальнейших преступлений». Результатом работы этого Комитета стало принятие ряда ключевых рекомендаций и конвенций, включая Конвенцию Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма».

МАНИВЭЛ был учрежден в 1997 году. Его деятельность регулируется основными положениями Резолюции Res(2005)47 по комитетам и вспомогательным органам, вопросам их компетенции и методам работы. Специфика деятельности МАНИВЭЛ регламентируется Вопросами компетенции на 2008—2010 гг.

Деятельность 

Комитет осуществляет обзор мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в государствах — членах Совета Европы (и государствах — кандидатах на вступление в Совет Европы), которые не являются членами ФАТФ. Государства — члены Совета Европы, являющиеся членами МАНИВЭЛ и впоследствии ставшие членами ФАТФ, могут оставаться полноправными членами МАНИВЭЛ.
Цель Комитета заключается в формировании в государствах эффективных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комитет проводит взаимные оценки государств в отношении всех соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах. Отчёты МАНИВЭЛ содержат подробные рекомендации по вопросам увеличения эффективности национальных режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также возможности государств осуществлять международное сотрудничество в этих сферах.

Пленарные заседания Комитета проводятся, как правило, 3-4 раза в год. Кроме того, МАНИВЭЛ организует мероприятия, направленные на обмен опытом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (семинары по типологиям) и подготовку экспертов-оценщиков для участия в миссиях взаимной оценки (обучающие семинары).

МАНИВЭЛ имеет статус ассоциированного члена ФАТФ.

Структура 

Комитетом избираются на двухгодичный срок Председатель и Заместитель Председателя, а также три другие члена Бюро, которое курирует организационные вопросы деятельности МАНИВЭЛ.
Также в рамках Комитета действует Секретариат, назначаемый Советом Европы.

Члены и наблюдатели 
Государства — члены МАНИВЭЛ

 Азербайджан
 Албания
 Андорра
 Армения
 Болгария
 Босния и Герцеговина
 Венгрия
 Грузия
 Кипр
 Латвия
 Литва
 Лихтенштейн
 Македония
 Мальта
 Молдова
 Монако
 Польша
 Россия
 Румыния
 Сан-Марино
 Сербия
 Словакия
 Словения
 Украина
 Хорватия
 Черногория
 Чехия
 Эстония

Членами МАНИВЭЛ также являются два государства, назначаемые Президентом ФАТФ на двухлетний период. В настоящий период такими государствами являются:
 Франция
 Нидерланды

Государства-наблюдатели в МАНИВЭЛ

 Ватикан
 Израиль (имеет статус активного наблюдателя)
 Канада
 Мексика
 Соединённые Штаты Америки
 Япония
Государства — члены ФАТФ, не являющиеся членами МАНИВЭЛ

Организации-наблюдатели в МАНИВЭЛ

 Всемирный банк
 Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
 Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
 Европейский банк реконструкции и развития
 Интерпол
 Комиссия европейских сообществ
 Контртеррористический комитет ООН
 Международный валютный фонд
 Офшорная группа банковского надзора
 Секретариат Генерального секретаря Совета Европейского Союза
 Секретариат Содружества
 Управление ООН по наркотикам и преступности
 ФАТФ

См. также 
 ФАТФ

Ссылки 
 Официальный сайт МАНИВЭЛ

Международные финансовые организации
Финансовое регулирование
Совет Европы
Легализация доходов
Борьба с терроризмом